Име Џон Холовеј може се односити на:
 Џон Холовеј (музичар), британски виолинист
 Џон Холовеј (атлетичар), британски олимпијац атлетичар - десетобојац